Ванрауэ Хатинохе (ヴァンラーレ八戸, Ванраре Хатинохе) — это футбольный клуб, основанный в Хатинохе, префектуры Аомори в Японии. В настоящее время они играют в 3-ей Джей-лиге. Название «Vanraure» происходит от сочетания двух итальянских слов: derivante, что означает «происхождение»; и australe, что означает «южный». Таким образом, это относится к происхождению клуба в южном районе Хатинохе, в бывшей деревне Нанго.

История выступлений

Эволюция формы

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Японии
Спорт в Хатинохе